Александр Крупин:
 Крупин, Александр Васильевич (1916—1999) — советский учёный-металлург.
 Крупин, Александр Рюрикович (род. 1956) — советский боксёр, чемпион Европы.